Das Herreneinzel der French Open 1998 war ein Tenniswettbewerb in Paris.

Titelverteidiger war Gustavo Kuerten. Das Finale bestritten Carlos Moyá und Àlex Corretja, welches Moyá in drei Sätzen gewann. Dies war sein erster und einziger Grand-Slam-Titel.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Draw auf ATPWorldTour.com (englisch)
 Draw auf ITFtennis.com (englisch)

Herreneinzel
1998